yss – codice ISO 639-3 della lingua yessa-mayo